Я́ков Феодо́сиевич Яне́нко (1800—1852) — русский живописец, портретист, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Сын художника Феодосия Ивановича Яненко. Девятилетним мальчиком он, как сын академика, был в 1809 г. принят в Императорскую Академию Художеств без всяких формальностей и баллотировки и в ней состоял учеником А. Г. Варнека. Был принят в Академию художеств ещё ребёнком в один год с Карлом Брюлловым. В течение все жизни их связывали самые близкие отношения.

В 1820 году за рисунок с натуры Яненко был награждён малой золотой медалью, в следующем 1821 году окончил академический курс с аттестатом второй степени и званием художника XIV класса и вскоре после этого получил звание «назначенного в академики». Звание академика было присуждено ему в 1825 году за портрет профессора Н. И. Уткина (находится в зале совета Академии художеств).

В 1827 году отправился в Италию, где жил преимущественно в Риме и писал копии с картин знаменитых итальянских мастеров.

Все приезжавшие в Италию русские художники приобретали в нём друга и покровителя, он ободрял и поддерживал их своими советами и нередко выручал из нужды. Из его копий с картин художников итальянской школы известны: «Взятие Богоматери на небо» Тициана (находится в Московском училище живописи и ваяния), «Ессе Homo» Гверчина и «Последний день Помпеи». Яненко написал также два портрета императора Николая I; его же кисти принадлежат несколько образов, в том числе «Ангелы, поддерживающие образ Тайной Вечери» (в церкви Академии Художеств).

После возвращения из Италии (1836) Яненко стал завсегдатаем литературно-художественных «сред» на квартире Нестора и Платона Кукольников, где собирались К. П. Брюллов, М. И. Глинка, И. А. Крылов, писатель и переводчик А. Н. Струговщиков, карикатурист Н. Степанов, и многие другие.

В воспоминаниях друзей Яненко слыл человеком добродушным и мягким, но за любовь к вину получил кличку «Пьяненко», о чём упоминает в своем дневнике художник Аполлон Николаевич Мокрицкий

Наиболее известные из его портретов: профессора А. Г. Варнека, М. И. Глинки и др. Работы Яненко имеются в Русском музее, Третьяковской галерее и др.

Галерея

Примечания

Литература 
Документы
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 

Художники России XIX века
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены